Babitonga ist die Bezeichnung für:

 Babitonga (Schiff), ein ehemaliges Frachtschiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
  Baía da Babitonga, eine atlantischen Meeresbucht vor der Küste Südbrasiliens